Samsung SGH-F480 (продаваемый как Tocco во многих англоязычных странах, или Player Style во Франции) - мобильный телефон с сенсорным экраном, анонсированный в феврале 2008 года и выпущенный в мае 2008 года компанией Samsung Mobile. . F480 доступен у операторов мобильной связи Orange, T-Mobile, Hutchison 3G, Virgin Mobile, Telstra, Optus и O2 как по контракту, так и по предоплате. Также доступны модели без SIM-блокировки. Он выпускается в трех цветах: черном, розовом и золотом. На азиатских рынках он продавался под номером модели SGH-488. В США продавался Samsung T919 Behold, который в основном такой же, но имеет 3,0-дюймовый дисплей, акселерометр и поддержку GPS.

Функции 
В устройствах используется  сенсорный TFT-дисплей, способный отображать 256 000 цветов. В программном обеспечении используется фирменный "TouchWiz" от Samsung, который был создан как замена предыдущему "Croix UI", который появился на таких телефонах, как F700. Устройство имеет тонкий и компактный дизайн с металлической задней и боковыми сторонами. По сравнению с F490, представленным в то же время, F480 лишен 3,5 мм разъема для наушников и имеет меньшие размеры..

Телефон работает в стандартах GSM и EDGE в диапазонах 900, 1800 и 1900 МГц. F480 поддерживает 3G HSDPA данные со скоростью 7,2 мегабита в секунду в диапазоне 850 МГц. Он предлагает WAP 2.0-совместимый веб-браузер и использует MIDP 2.0 в качестве платформы поддержки Java. Это позволяет установить браузер Opera Mini, который является более современным и продвинутым, чем родной браузер. Последний по-прежнему хорош для быстрого доступа к мобильному Интернету.

Телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой, автофокусом, распознавания лиц, режимом улыбки, 4-кратным цифровым зумом и возможностью записи видео. Она позволяет редактировать фотографии и видео, а также добавлять эффекты к фотографиям. Устройство также содержит программное обеспечение для распознавания музыки.  С обновленной прошивкой устройство поддерживает 16-гигабайтные карты microSD. Включена поддержка Bluetooth.

В F480 используется 1 000 mAh литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает до трех часов работы в режиме разговора или 250 часов в режиме ожидания.

Прием 
Модель F480 Tocco имела значительный успех для Samsung. Samsung утверждает, что F480 Tocco стал самым продаваемым контрактным мобильным телефоном в Великобритании во втором квартале 2008 года..

Немного улучшенная версия под названием SGH-F480i была представлена в феврале 2009 года. Другие устройства также были выпущены под именем Tocco: бюджетный Samsung S5230 ("Tocco Lite" или "Star") и сенсорный Samsung S8300 ("Tocco Ultra" или "UltraTOUCH").

Связанные страницы  

 LG Cookie
 Samsung T919 Behold
 Samsung i900 Omnia
 Sony Ericsson C902
 Nokia 5800 XpressMusic
 Samsung U900 Soul
 Samsung P520 Giorgio Armani
 Samsung S8000 Jet

Ссылки 

F480 Tocco